Die Dulux British Open 1985 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1984/85, das vom 16. Februar bis 2. März in Derby ausgetragen wurde. Die Assembly Rooms in der Stadt in Mittelengland hatten sich in den vorangegangenen fünf Jahren bereits als Veranstaltungsort für Profiturniere in kleinerem Format bewährt. In diesem Jahr wurde unter dem Namen British Open ein neues Turnier eingerichtet, in dem um Weltranglistenpunkte gespielt wurde und an dem alle Profis teilnehmen konnten.

Das erste Endspiel der British Open wurde von zwei Nicht-Briten bestritten: Der Südafrikaner Silvino Francisco besiegte den Kanadier Kirk Stevens mit 12:9. Abgesehen von der Südafrika-Profimeisterschaft war es der einzige Titel für Francisco in seiner Profikarriere.

Hauptturnier 
Die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste trugen im Vorfeld eine Qualifikationsrunde aus. Die 32 Qualifikanten wurden dann in der ersten Hauptrunde den Top 32 der Rangliste zugelost. In der Qualifikation einschließlich der ersten Hauptrunde wurde auf 6 Gewinnframes (Modus Best of 11) gespielt. In der TV-Phase ab Runde 2 galt nur Best of 9, dafür wurden die Halbfinals mit 9 gewonnenen Frames entschieden, im Finale waren gar 12 Frames nötig für den Sieg (Best of 23).

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Derby (Derbyshire)